Лев Константинович Котюков (9 января 1947, Орёл, РСФСР — 2 сентября 2022) — российский поэт, эссеист, критик, автор более 40 книг поэзии и прозы. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2006).

Биография 
В 1965 году Лев Котюков поступил в Литературный институт им. А. М. Горького, где учился с Николаем Рубцовым, Анатолием Передреевым, Юрием Кузнецовым, Юрием Гусинским, оказавшими на него, в силу своего старшего возраста, серьезное влияние. Во время учёбы работает со студенческими отрядами в Сибири, публикуется в «Правде», «Комсомольской правде», альманахе «Поэзия», областных газетах Орловской области и др. Оглядываясь на институтские годы, Лев Котюков с благодарностью вспоминает преподавателей — и, в первую очередь, руководителя своего творческого семинара Сергея Сергеевича Наровчатова.

В 1970 г. после окончания института, Лев Котюков возвращается на малую родину и начинает карьеру литератора. Работает литературным сотрудником, заведующим отделом областной газеты «Орловский комсомолец». За творчество и общественную деятельность награждён Почётным знаком ЦК ВЛКСМ.
Но нежелание угождать власть предержащим и глубокий внутренний разлад, а также весьма вольный образ жизни делают его персоной «нон грата» в Союзе писателей и местных редакциях. Его рукописи возвращаются с жесткими издательскими приговорами: «Идеализм. Богоискательство. Мировоззренческая неразбериха», «слабые стихи», «графомания». По мере ослабления цензуры у него начинают активно выходить книги, изданные за свой счёт. В 1982 г. по рекомендации известного писателя и общественного деятеля С. С. Наровчатова принят в Союз писателей СССР. В 1986 году переезжает в Подмосковье, до 2012 года проживал в городе Пушкино, ныне — в городке писателей «Переделкино».

В 1990 году Котюкову присуждают годовые премии такие полярные издания, как журнал «Молодая гвардия» и «Литературная газета». Заметным явлением в поэзии в те годы стали его книги «В одинокой толпе» и «В змеиных зеркалах». В соавторстве со своим другом детским писателем Сергеем Ивановым написал остросюжетный роман «Смерть двойника».
В 1990-е годы работал Главным редактором издательства «Ниппур».
С 1997 г. по настоящее время — Главный редактор журнала «Поэзия».
В 1999 году избран Председателем правления Московской областной организации Союза писателей России (МОО СП России), которую возглавляет по настоящее время (дважды переизбран на эту должность на отчётно-выборных собраниях МОО СП России в апреле 2004 и ноябре 2009 года.

Лев Котюков отмечен за труды и литературные книги Московской Патриархией и Патриархом Всея Руси Алексием Вторым. Он — лауреат Международной премии имени Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (1997), лауреат государственной премии I степени Центрального Федерального округа Российской Федерации (2006), Большой Литературной премии АЛРОСА — Союза писателей России и Акционерной компании «Алмазы России-Саха» (2012), премии им. Г. Р. Державина Республики Татарстан (2011), Московской областной губернаторской премии им. Р.Рождественского (2011), Всероссийских премий имени А. А. Фета (1996), А. Т. Твардовского (2000), М. Ю. Лермонтова (2003), Ф. И. Тютчева (2003), а также лауреат ещё более тридцати международных, Всероссийских и региональных литературных премий.

Лев Котюков — Председатель правления Московской областной писательской организации, секретарь правления Союза писателей России, член Исполкома Международного сообщества писательских Союзов, член Бюро Президиума Международного литературного фонда, главный редактор журнала «Поэзия», Председатель Правления «Творческого объединения литераторов газовой промышленности» при ОАО «Газпром», ректор Высших литературных курсов им. И. А. Бунина и др.
Награждён многими государственными и общественными наградами. Творчество Льва Котюкова известно за пределами России, его произведения переведены на английский, немецкий, испанский, польский, китайский, непальский и другие языки. За вклад в мировую культуру Лев Котюков награждён орденом ЮНЕСКО «Крылатый лев».

Библиография (основные издания) 
Лев Котюков — автор более тридцати книг поэзии и прозы.

 Встречные поезда. Книга стихотворений. М.: Современник, 1987.
 В одинокой толпе. Книга стихотворений. М.: Советский писатель, 1990.
 В змеиных зеркалах. Книга стихотворений. М.: изд. «Ниппур», 1993.
 Последние и первые. Книга стихотворений. М.: изд. «РПБ», 1993.
 Страх любви. Книга стихотворений. М.: изд. «Ниппур», 1996.
 Огонь летящий. Книга стихотворений. М.: МГО СП России, 1997.
 Демоны и бесы Николая Рубцова. Книга прозы. М.: МГО СП России, 1998.
 Невозможное. Книга стихотворений. М.: МГО СП России, 2000.
 Собрание избранных сочинений. Книга прозы. М.: изд. Жуков, 2000.
 Смерть двойника. Роман. М.: изд. Библиотека журнала «Милиция», 2000.
 В сумерках небожителей. Книга стихотворений. М.: МГО СП России, 2001.
 Моя галерея. Избранные предисловия и эссе. М.: МГО СП России, 2002.
 Твоё бессмертие. Новая книга стихотворений. М.: МГО СП России, 2003.
 Смерть двойника. Роман. М.: Омега, 2004 (2-е издание).
 Крест и пламя. Книга избранных стихотворений. М.: изд. «Голос-Пресс», 2004.
 «Песнь о Цейхановиче или По ту сторону России». Роман. М.: изд. «Голос-Пресс», 2004.
 Демоны и бесы Николая Рубцова. Книга прозы. М.: изд. дом «Юпитер», 2004, (издание 2-е и дополненное).
 Ангелы любви. Книга стихотворений. М.: изд. «Голос-Пресс», 2005
 Тайна молчания. Книга стихотворений. М.: Рипол-Классик, 2006.
 Не спасётся никто от последней любви. М.: Издательство «Ольга», 2008.
 Победитель последних времён. Роман-поэма. М.: Газоил Пресс, 2009.
 Чёрная молния вечности. Повести, эссе. М.: Газоил Пресс, 2010
 Под небом любви. Новая книга стихотворений, эссе и прозы. М.: ИПО «У Никитских ворот», 2011
 Тайна вечности. Собрание избранных сочинений. Выпуск 1. М.: ИПО «У Никитских ворот», 2013

Награды и премии

Государственные награды и ордена 
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (28 декабря 2006 года) — за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу.

Главные литературные премии 
Лев Котюков — лауреат:
 премия журнала «Молодая гвардия» (1990)
 премии «Литературной газеты» (1990)
 Всероссийской премии им. А. А. Фета (1996)
 Международной премии им. А. А. Платонова (1997)
 Международной премии «Поэзия» (1999)
 Всероссийской премии им. А. Т. Твардовского (2000)
 Всероссийской премии им. Н. М. Рубцова (2001)
 Всероссийской премии им. М. Ю. Лермонтова (2003)
 Всероссийской премии им. Ф.И Тютчева (2003)
 Всероссийской литературной премии им. генералиссимуса А.В. Суворова Министерства обороны России (2004)
 Международной премии им. М. В. Ломоносова (2004)
 Всероссийской премии им. Н. С. Гумилёва (2004)
 Всероссийской премии им. Петра Великого (2005)
 Государственной премии первой степени Центрального федерального округа Российской федерации в области литературы и искусства — 2006 г.
 премии им. Г. Р. Державина Республики Татарстан (2011)
 Московской областной губернаторской премии им. Р.Рождественского (2011)
 Большой Литературной премии России — Союза писателей России и Акционерной компании «Алмазы России-Саха» (2012)
и других более 20 международных, Всероссийских, областных и муниципальных литературных премий.

Примечания

Ссылки 
 Для русской поэзии не было и не будет никогда времён последних. Интервью с поэтом Львом Котюковым.
 Страничка Льва Котюкова на сайте МОСКОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ
 Страничка Льва Котюкова на сайте СтихиРу
 Страничка поэта на сайте Центр СМИ МГУ
 Презентация книги «Живая вода времени»
 КОТЮКОВ — ЛЕВ РУССКОЙ ПОЭЗИИ
 Рассказ «Муха из морга»
 Интервью со Львом Котюковым
 Стихи Льва Котюкова
 Стихи Льва Котюкова
 Стихи Льва Котюкова
 О творчестве русского поэта Л. К. Котюкова
 ЧЕЛОВЕК СЛОВА
 Заслуженная правительственная награда поэта Льва Котюкова

Персоналии по алфавиту
Писатели России по алфавиту
Деятели культуры Орловской области
Члены Международного сообщества писательских союзов
Лауреаты литературной премии имени Михаила Лермонтова